Kungajakt kan avse:

Kungajakt (film) – en svensk film från 1944 i regi av Alf Sjöberg
Kungajakt (fartygstyp) – ett påkostat fartyg använt av kungliga personer, kan avse en segeljakt eller motoryacht] (se även :Kategori:Kungaskepp)